Подолковский сельский совет () — входит в состав
Липоводолинского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Подолки
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Подолки 
 с. Великая Лука 
 с. Весёлая Долина 
 с. Коломийцева Долина 
 с. Потопиха

Примечания 

Местные советы (Липоводолинский район)